Frömel ist der Familienname folgender Personen:

 Emmerich Frömel (1897–1960), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Gerhard Frömel (* 1941), österreichischer Maler, Grafiker, Bildhauer, Objektkünstler und Hochschullehrer
 Susanne Frömel (* 1974; bekannt als Paula Lambert), deutsche Autorin und Kolumnistin
 Lotte Fochler-Frömel (1884–1972), österreichische Designerin

Siehe auch:
 Frömmel